Тенери́фе:

 Тенерифе — остров из архипелага Канарских островов.
 Тенерифе — город и муниципалитет в Колумбии.
 «Тенерифе» — испанский футбольный клуб.
 Тенерифе — горы на Луне.